

События 

 Папа Григорий VII признал королём Рудольфа и вторично отлучил от церкви Генриха IV. Генрих объявил папу низложенным и провозгласил папой архиепископа Равенны Гиберта под именем Климента III. Убийство Рудольфа. Генрих восстановил власть над Германией.
 1080 — после 1094 — антипапа Климент III, ставленник императора.
 Около 1080 — начало вторжений норманнов в Эпир.
 Вольноотпущенники Борил и Герман, имевшие власть при Вотаниате, стали интриговать против Исаака и Алексея Комнинов. Алексею была поручена война против турок, захвативших Кизик. Алексей собрал войска.
 Ширваншах Фарибурз после долгого сопротивления признал власть сельджукидского султана Мелик-шаха I.
 Вторжение сельджуков в Грузию. Сожжение городов , Кутаиси, Артануджи. Царь Георгий II вынужден заключить мир на тяжёлых условиях, сохранив за собой лишь Западную Грузию и Абхазию и обязавшись платить дань.
 Образование армянского княжества в Киликии (Киликийская Армения) во главе с династией Рубенидов.
 1080—1110, 1138—1175 — династия Зурайидов в Адене.
 Владимир Мономах усмирил переяславских торков.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1080 году.
 Тереза Леонская.
 Матильда Шотландская.
 Гильом Конхезий.

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1080 году.

17 июня — Харальд III, король Дании.

См. также

Примечания